een station bij het Belgische dorp Haren (Brussel):
station Haren op spoorlijn 26
station Haren-Zuid op spoorlijn 36
het voormalige station Haren-Noord op spoorlijn 25, heropend als station Buda
het voormalige station Haren-Noord op spoorlijn 27, hernoemd naar station Machelen
Station Haren (Nederland)
Station Haren (Ems) (Duitsland)